Amadou Diallo, gwinejski uchodźca, zastrzelony przez nieumundurowanych oficerów nowojorskiej policji
 Mamadou Diallo, malijski piłkarz
 Cellou Dalein Diallo, gwinejski polityk, były premier Gwinei
 Telli Diallo, gwinejski polityk
 Omar Diallo, senegalski piłkarz
 Assane Diallo, senegalski biegacz
 Drissa Diallo, francuski piłkarz pochodzenia mauretańskiego
 Diallo, wirtualna sieć komórkowa